Santuario de Santa Gema puede referirse al:

 Santuario de Santa Gema en Madrid, España
 Santuario de Santa Gema en Barcelona, España